{{Titre mis en forme|Liste des personnages dAlex Rider}}

Cet article rassemble la liste des personnages d'Alex Rider. Cette liste décrit les personnages de fiction du cycle d'espionnage écrit par l'écrivain Anthony Horowitz dans  Les Aventures d’Alex Rider. Elle comprend les personnages des romans, romans graphiques, nouvelles et films.

 Protagonistes 

 Famille Rider 

 Alex Rider 

Alex Rider est le personnage principal de la série. Les parents d'Alex ont été tués lorsque leur avion privé s'est écrasé – il a été révélé plus tard qu'il s'agissait d'une bombe posée par Ash – et il a ensuite été élevé par son oncle Ian Rider. Cet oncle a été tué lorsqu'Alex avait quatorze ans. Après la mort de son oncle, le MI6 permet à Jack Starbright, le meilleur ami d'Alex et sa gouvernante, de devenir son tuteur légal. Plus tard, il travaillera lui-même pour le MI6.

Alex est interprété par Alex Pettyfer dans le film Stormbreaker et par Otto Farrant dans la série télévisée.

 Helen Rider 
Helen Rider (née Beckett) est la mère d'Alex Rider. Elle est tuée, ainsi que son mari John Rider, lorsque leur meilleur ami, Ash, qui travaillait pour SCORPIA, a posé une bombe sur leur avion privé. Cela se produit alors qu'Alex n'était encore qu'un nourrisson (il souffrait d'une infection mineure de l'oreille et est donc resté à l'écart). Son oncle, Ian Rider, deviendra son tuteur légal.

 John Rider 
John Rider est le père d'Alex Rider et un agent du MI6. À l'Université d'Oxford, Rider étudie la politique et l'économie et est un excellent joueur de tennis. Il rejoint ensuite rejoint le régiment de parachutistes à Aldershot et y sert pendant trois ans, participant à des opérations en Irlande du Nord et en Gambie. John recevra la Croix militaire de la reine, et sera promu au rang de capitaine pour avoir porté un soldat blessé en lieu sûr sous le feu de l'ennemi lors de l'attaque de Goose Green, pendant la guerre des Malouines.

 Ian Rider 
Ian Rider est l'oncle d'Alex. Il est devenu son tuteur après la mort de ses parents. Il travaillait pour le MI6, sous couvert d'être un banquier. Ian et Alex avaient une très bonne relation. Ils étaient très proches et quand Ian était à la maison, ils faisaient pratiquement tout ensemble. Ian emmenait souvent Alex autour du monde pour lui faire découvrir d'autres cultures. Il ne laissait jamais Alex l'appeler « oncle ». Ian lui a également appris beaucoup de choses qui l'ont préparé à devenir un espion, comme la plongée sous-marine, l'escalade et la conduite automobile. Ian est assassiné au début de Stormbreaker par Yassen Gregorovich. Sa mort conduit Alex à travailler pour le MI6.

Ian Rider est joué par Ewan McGregor dans l'adaptation cinématographique de Stormbreaker et par Andrew Buchan dans la série télévisée.

 Membres du MI6 

 Alan Blunt 
Alan Blunt est le chef des opérations spéciales du MI6. C'est un homme distant, impassible et impitoyable. Tout au long de la série, il est connu pour porter un costume et des lunettes grises, et pour être conduit dans une Rolls-Royce. Dans le livre Pointe Blanche, il est dit qu'il a obtenu un diplôme de mathématiques avec mention « très bien » à l'université de Cambridge. Blunt est dévoué à son travail et a un esprit d'analyse.

Dans le film Stormbreaker, Blunt est interprété par Bill Nighy, et dans la série télévisée, il est interprété par Stephen Dillane.

 John Crawley 
John Crawley est décrit comme un responsable administratif du MI6 et agit souvent comme un messager entre Alex Rider et les membres des opérations spéciales, par exemple en le livrant au MI6 dans Stormbreaker et Pointe Blanche, en l'informant de sa mission dans Skeleton Key, en lui rendant visite à l'hôpital dans Ark Angel et, plus récemment, en dirigeant l'opération « Homme invisible » contre Harold Bulman dans Larmes de Crocodile. Il est connu pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec John Rider, le père d'Alex, et est décrit comme ayant .

Dans l'adaptation cinématographique de Stormbreaker, il est interprété par Jimmy Carr, le nom du personnage ayant été modifié (à la demande inhabituelle du véritable MI6) en « John Crawford ». Dans la série télévisée, il est joué par Ace Bhatti, à nouveau sous le nom de « John Crawley ».

 Madame Jones 
Lâle « Tulip » Jones est le commandant en second du MI6 et la plus proche collaboratrice d'Alan Blunt. Blunt insiste pour que leurs vies personnelle et professionnelle restent séparées ; par conséquent,  Jones n'a jamais mis les pieds chez lui, bien qu'elle le connaisse mieux que quiconque.  Jones a deux enfants, qui ont tous deux été emmenés à Nightshade par son mari, espion russe sous couverture, et ce dès leur plus jeune âge.

Dans le film Stormbreaker, elle est jouée par Sophie Okonedo, et dans la série télévisée, elle est interprétée par Vicky McClure.

 Derek Smithers 
Derek Smithers est un protagoniste qui est apparu dans tous les romans, ainsi que dans l'adaptation cinématographique. Il crée les différents gadgets des agents du MI6, un rôle similaire à celui de Q dans les films de James Bond. Il est souvent sous-entendu que Smithers est l'un des deux seuls véritables amis d'Alex au MI6 (l'autre étant probablement Ben Daniels). Dans Eagle Strike, lorsqu'Alex tente de convaincre le MI6 d'enquêter sur Damian Cray, il est ignoré par Blunt et  Jones, mais Smithers lui fournit néanmoins un vélo high-tech qui joue ensuite un rôle crucial dans les enquêtes d'Alex. Dans Ark Angel, Smithers prend sur ses vacances pour fournir de nouveaux gadgets à Alex lorsque la CIA demande l'aide de ce dernier pour enquêter sur le père d'un nouvel ami. Dans Scorpia Rising, Smithers révèle qu'en réalité il a toujours été opposé en privé à l'implication d'Alex dans le MI6 ; il pense que le monde de l'espionnage est dangereux et sale, et que les gens comme Ian Rider, qui le voyaient comme une grande aventure, pouvaient facilement se faire tuer.

Smithers est interprété par Stephen Fry dans le film Stormbreaker et par Nyasha Hatendi dans la série télévisée.

 Ben Daniels 
Ben Daniels est un protagoniste mineur apparu dans Stormbreaker, Snakehead et Never Say Die. Il rencontre Alex pour la première fois dans un camp d'entraînement des SAS dans les Brecon Beacons, où Alex a été envoyé par le MI6. Dans Snakehead, Ben tue secrètement Anan Sukit, qui tentait d'abattre Alex après que celui-ci ait battu le chasseur de Sukit, surnommé « Sunthorn », dans un combat d'arène. Plus tard, Alex rencontre de nouveau Ben, qui l'emmène dans un avant-poste du MI6 à Bangkok. Ben Daniels est son véritable nom, et il a été détaché des SAS pour le MI6.

Il est interprété par Ben Peel dans la série.

 Membres de la CIA 

 Joe Byrne 
Joe Byrne est le chef de la CIA, qui a travaillé avec Alex à trois occasions différentes. Contrairement à Blunt, plus froid et manipulateur, qui n'hésitait pas à faire du chantage à Alex pour qu'il accepte des missions, Byrne semble généralement plus disposé à demander de l'aide à Alex plutôt que de le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il affiche un grand respect pour Alex lorsqu'ils travaillent ensemble.

Dans la série télévisée, Joe Byrne est incarné par une femme, renommée Jo Bryne et interprétée par Rakie Ayola.

 Paul Drevin 
Paul Drevin est le fils du multimilliardaire russe Nikolei Drevin, un antagoniste mineur dArk Angel. Alex et Paul se rencontrent pour la première fois à l'hôpital, où Alex se remet d'une blessure par balle et Paul d'une appendicite. Lorsque la Force 3 tente de kidnapper Paul, Alex est kidnappé à sa place après s'être fait passer pour lui. Lorsqu'Alex échappe à la Force 3, Nikolei l'invite à rester avec eux pendant quelques jours et à assister au lancement de l'Ark Angel.

 Belinda Troy 
Belinda Troy est une protagoniste mineure de Skeleton Key. Elle est un agent de la CIA associé à Tom Turner (ou Glen Carver dans la version américaine) et Alex Rider, en mission à Cuba pour enquêter sur le général Alexei Sarov. Turner et elle n'apprécient pas Alex parce qu'il est mineur, et pensent qu'il est inutile et pourrait mettre leur mission en péril. Lorsque Turner est enlevée sur le bateau du Salesman, il est suggéré qu'elle a des sentiments pour lui. Elle est tuée de la même manière que Turner alors qu'elle tente d'infiltrer le quartier général de Sarov. Belinda est décrite comme ayant .

 Tamara Knight 
Tamara Knight est présentée dans le roman Ark Angel comme l'assistante personnelle de Nikolei Drevin. Au début, elle est froide envers Alex et ne semble pas du tout l'apprécier. Cependant, il a été révélé plus tard qu'elle travaillait pour la CIA lorsqu'elle a sauvé la vie d'Alex de la noyade, alors qu'il faisait de la plongée sous-marine. Au fil de l'histoire, Tamara s'adoucit à son égard et ils unissent leurs forces pour arrêter les plans de Drevin visant à détruire son hôtel spatial Ark Angel. Tamara et Alex sont capturés par Magnus Payne et les « combattants de la liberté » de la Force 3, qui sont en réalité des mercenaires travaillant pour Drevin. Tamara est blessée et emprisonnée. Elle est ensuite sauvée par Ed Shulsky et une équipe spéciale de la CIA. C'est elle qui convainc Alex d'aller dans l'espace et d'empêcher Payne de déclencher la bombe qui détruirait l'''Ark Angel.

 Tom Turner Tom Turner (baptisé Glen Carver dans la version américaine de Skeleton Key) est un protagoniste mineur dans Skeleton Key. Comme Belinda Troy, il est un agent de la CIA, envoyé à Cuba avec Troy et Alex pour enquêter sur le général Alexei Sarov. Turner et Troy s'opposent à ce qu'Alex soit envoyé avec eux. Ils ignorent souvent ses opinions et le traite comme une gêne, même après qu'Alex ait sauvé Turner du Salesman. Turner ne révèle rien de sa vie personnelle, si ce n'est qu'il est un ancien marine et qu'il rêve de mourir pour son pays. Troy et lui sont tués par des pièges maquillés en stalactites, tandis qu'ils essaient d'infiltrer le quartier général de Sarov par la « Cheminée du Diable », un tunnel sous-marin caché. Turner est décrit comme . Il est également mentionné sous le nom de Tom Turner dans la version américaine de Ark Angel.

 Autres 

 Jack Starbright Jack Starbright est la plus proche et la meilleure amie d'Alex Rider. C'est une Américaine de , à l'origine gouvernante de Ian Rider et, après la mort de ce dernier, Jack devient la tutrice légale d'Alex. Elle est apparue dans tous les romans jusqu'à présent, ses rôles les plus marquants étant dans Eagle Strike, Scorpia Rising et Never Say Die. Elle est décrite comme étant mince avec des cheveux roux emmêlés, et un visage rond et enfantin qui . Elle garde toujours un sourire en coin et ressemble plus à une grande sœur qu'à une gouvernante.

Dans l'adaptation cinématographique de Stormbreaker, Jack est jouée par Alicia Silverstone, et dans la série télévisée, elle est interprétée par Ronkẹ Adékoluẹjo.

 Sabina Pleasure Sabina Pleasure est une protagoniste qui fait sa première apparition dans le roman Skeleton Key et qui jouera ensuite dans Eagle Strike, Snakehead, Crocodile Tears, Scorpia Rising et Never Say Die.

Dans le film Stormbreaker, le personnage de Pleasure est interprété par Sarah Bolger. Dans la série télévisée, Pleasure est rebaptisée Sabina Pleasance et est incarnée par Charithra Chandran.

 Tom Harris Tom Harris est le meilleur ami d'Alex au lycée de Brookland. Il est apparu pour la première fois dans le roman Scorpia, puis dans Larmes de Crocodile, Scorpia Rising et Nightshade.

Il est interprété par Brenock O'Connor dans la série télévisée.

 James Sprintz James Sprintz est un personnage mineur de Pointe Blanche. Lorsqu'Alex arrive à l'académie de Pointe Blanche, James est le seul garçon qui n'a pas encore été emprisonné et remplacé par un clone du  Grief. Il devient le seul ami d'Alex à l'académie. Il commente souvent le comportement étrange des autres garçons (qui sont, en réalité, des clones du  Grief) et, la veille de sa capture et de son remplacement, il avait prévu de s'échapper de l'académie. Il est finalement libéré par Alex et les SAS, avec les autres vrais garçons, lors d'un raid sur l'école.

Dans la série, sa nationalité est devenue australienne et il est interprété par Earl Cave.

 La secrétaire d'État américaine La secrétaire d'État américaine est un personnage mineur sans nom dans le roman Scorpia Rising. Elle est décrite par Joe Byrne comme une « dure » et joue un rôle central dans le plan de l'agent Scorpion Abdul Aziz al-Razim visant à rendre les marbres d'Elgin à la Grèce (elle est apparemment elle-même d'origine grecque). Rivale potentielle du président américain, la secrétaire d'État est en Égypte pour prononcer un discours dénonçant la Grande-Bretagne en tant que puissance mondiale – un discours qui lui assure une attention internationale.

 Loup Loup est un personnage mineur qui apparaît comme étant initialement hostile à Alex dans le roman Stormbreaker, mais revient dans un rôle plus important pour le roman Pointe Blanche. Il apparaît également dans l'adaptation cinématographique de Stormbreaker. Alex le rencontre pour la première fois lors de son entraînement avec les SAS. Il fait partie de l'« Unité K » avec Alex (Louveteau) et trois autres hommes, dont les noms de code sont Renard, Aigle et Serpent/Ours (Serpent dans le roman et la série télévisée, Ours dans le film).

 Rahim Rahim est un personnage mineur qui apparaît dans le roman Larmes de Crocodile. Rahim est un agent indien de la RAW qui a été envoyé pour tuer Desmond McCain dans son château écossais, et en Afrique pour se venger de la destruction de la centrale électrique de Jowada. Rahim trouve Alex, Sabina et son père lorsque leur 4x4 tombe dans le Loch Arkaig et les conduit à l'hôpital, les sauvant de l'hypothermie. Alex rencontre à nouveau l'agent lorsque Rahim tue Myra Beckett et sauve Alex d'une chute au milieu d'un groupe de crocodiles. Rahim se blesse à la jambe en sautant en parachute et ne peut aider Alex à détruire le barrage, qui inondera les cultures et arrêtera le virus de McCain. Rahim revient pour sauver Alex une troisième fois, après que ce dernier ait été pris dans les eaux déchaînées du barrage détruit. Alors que Rahim et Alex atterrissent sur un aéroport voisin, McCain tire sur Rahim et le tue.

 Antagonistes 

Chaque antagonistes est classé à partir de sa première apparition dans l'univers d'Alex Rider.

 Antagonistes principaux 

 Stormbreaker 

 Yassen Gregorovitch Yassen Gregorovich est un méchant récurrent de la série, apparaissant dans Stormbreaker, Eagle Strike et Russian Roulette. Il est également mentionné dans Scorpia et Snakehead. À la fin de Stormbreaker, il sauve la vie d'Alex Rider en abattant Herod Sayle sur une plateforme d'hélicoptère. Yassen est un tueur à gages d'origine russe, formé par l'organisation terroriste clandestine SCORPIA et travaillant apparemment pour elle. Assassin talentueux, Yassen est considéré comme l'un des meilleurs au monde.

Né en Russie sous le nom de Yasha Gregorovich, le père de Yassen a été tué par un accident lors d'un projet de guerre biochimique étouffé par le gouvernement russe. Sa mère est morte lorsque le gouvernement russe a bombardé le village et l'a incendié. Après la mort de ses parents, Yassen, alors âgé de 14 ans, se rend à Moscou à la recherche d'un ami de la famille, Misha Dementyev, qui tente de livrer Yassen à la police soviétique. Yassen réussit à s'échapper et fait alors des courses pour un groupe de voleurs, dont le chef est un garçon de  nommé Dimitry, qui a d'abord volé la majeure partie de l'argent de Yasha à son arrivée. Lors d'un vol désespéré, Yassen s'introduit dans l'appartement de quelqu'un, mais il est attrapé par le propriétaire, Vladimir Sharkovsky. Plus tard, Sharkovsky interroge Yassen qui, blessé à la bouche, prononce son prénom « Yasha » en « Yassen ». Après avoir été forcé de travailler pour Sharkovsky pendant quatre longues années, un assassin entre par effraction et tire sur Sharkovsky, le tuant apparemment. Yassen tient l'assassin en joue ; ce dernier travaillait pour SCORPIA et Yassen s'y associe. À la toute fin, Yassen retourne au manoir de Sharkovsky pour prouver que John Rider (le père d'Alex) s'est trompé à son sujet. Yassen tue alors Sharkovsky. Il décide de devenir un tueur professionnel pour prouver que les croyances de John à son sujet sont fausses.

Malgré toutes ses compétences, Yassen est évidemment plus connu pour ses assassinats ; tout au long de la série, sa réputation semble être celle d'un homme qui ne commet aucune erreur, et il est considéré comme une menace active par le MI6. Il a été employé par l'Irak, la Serbie, la Libye et la Chine. Il est suggéré que sa formation comprenait les bases de la guerre psychologique (comme il le démontre lorsqu'il convainc Alex de ne pas lui tirer dessus en décrivant ce qui se passera lorsqu'il appuiera sur la gâchette). Il est également expert en armes conventionnelles et en techniques terroristes, bien que ces deux aspects ne soient démontrés qu'une seule fois dans la série avant sa mort. Yassen fait une autre apparition (dans une scène se déroulant dans le passé) dans le septième livre de la série, Snakehead. Il parlait couramment neuf langues et apprenait le japonais au moment de sa mort, alors qu'il travaillait avec Damian Cray.

Yassen a été au moins partiellement instruit par le défunt père d'Alex Rider, John Rider, un agent du MI6 infiltré travaillant comme instructeur non spécifié pour SCORPIA, sur l'île italienne de Malagosto. Yassen a une dette envers John Rider : lors d'une mission commune en Amazonie, Rider, sous le pseudonyme de Hunter, a sauvé la vie de son élève en tirant sur une veuve noire qui se tenait sur Yassen, tuant leur cible prévue avec la même balle. Yassen a récolté une cicatrice sur le cou et c'est un incident qu'il n'a jamais oublié. Bien qu'Alex ne s'en rende pas compte au début, Yassen fait preuve d'une certaine attention envers le garçon, lui épargnant plus d'une fois la vie alors qu'il aurait pu facilement le tuer. Avant de mourir, Yassen dit à Alex qu'il respectait John Rider et qu'il était heureux que son fils (Alex) puisse être avec lui dans les derniers moments de sa vie.

Il est abattu par son employeur de l'époque, Damian Cray, après avoir refusé de tuer Alex et Sabina, affirmant qu'il ne tuait pas les enfants (bien que des preuves dans le dernier livre suggèrent que cela avait plus à voir avec sa réticence à tuer Alex). Il a cependant vécu assez longtemps pour dire à Alex de trouver SCORPIA à Venise.

Yassen Gregorovich est décrit comme étant séduisant, avec des cheveux blonds (bien qu'il soit roux dans le film Stormbreaker), des yeux bleu pâle, une peau pâle, des lèvres nettement ciselées et des « cils presque féminins ». Il a également une longue cicatrice distinctive le long du cou (résultat de l'incident susmentionné avec la veuve noire). L'attitude détendue et gracieuse de Yassen est souvent comparée à celle d'un danseur.

Il est interprété par Damian Lewis dans le film et Thomas Levin dans la série.

 Pointe Blanche 

  Hugo Grief 
Le  Hugo Grief (de son vrai nom Johannes de Leede) est le principal antagoniste de Pointe Blanche. Il est né en Afrique du Sud, où il est chef du département de biologie de l'université de Johannesbourg. Il devient ensuite ministre des Sciences d'Afrique du Sud alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. À ce poste, il découvre comment cloner des humains, perfectionnant le processus en faisant des expériences sur des prisonniers politiques, en raison de son rôle de premier plan dans BOSS. Grief est également raciste, dégoûté par la façon dont les noirs et Nelson Mandela sont devenus les dirigeants de l'Afrique du Sud, estimant qu'ils vont mettre son pays à genoux. Il pense que l'Afrique du Sud était excellente lorsqu'elle était contrôlée par les hommes blancs et a donc décidé d'essayer de diriger le monde et de rétablir l'apartheid au niveau mondial. Grief pense qu'il pourrait dominer la terre s'il pouvait contrôler les principales industries, comme la technologie et l'agroalimentaire.

Pour y parvenir, Grief conçoit le « Projet Gemini ». Avec l'argent volé au gouvernement sud-africain en , il achète un château dans les Alpes françaises et, avec son assistante Eva Stellenbosch, transforme le château en un laboratoire souterrain où ils le clonent seize fois. Grief transforme ensuite le château en une école, Pointe Blanche, pour les fils rebelles des familles riches. Il avait l'intention d'utiliser la chirurgie plastique sur ses clones pour les faire ressembler aux vrais garçons qui lui étaient envoyés par leurs parents. Grief renverrait ensuite les clones aux parents – en partant du principe que toute « différence » mineure entre ses clones et les originaux ne serait rien d'autre que les changements naturels que les garçons auraient subis pendant leur absence – et, à la mort des parents, les clones hériteraient de leurs entreprises. Cependant, deux hommes ont des doutes sur le changement de personnalité de leurs fils et contactent Grief, qui les fait tuer par le Gentleman. Le lien possible entre les deux décès, associé à des messages qu'Alan Blunt a échangés avec l'un des pères – les deux hommes étant devenus amis à l'université – conduit le MI6 à envoyer Alex Rider à Pointe Blanche pour enquêter sous le nom d'Alex Friend, ce qui lui permet de découvrir la vérité.

Après avoir découvert le plan de Grief, Alex s'échappe de Pointe Blanche en simulant sa mort. Dans les , il revient à l'académie avec une force d'attaque SAS. Grief tente de s'échapper en hélicoptère, mais Alex monte sur une motoneige et accélère sur une rampe. Lorsqu'il est sur le point d'atteindre le bord, il saute, envoyant la motoneige vide dans l'hélicoptère de Grief et provoquant une explosion fatale. Après sa mort, le clone censé remplacer Alex attaque le vrai Alex dans son école, mais Alex repousse l'attaque, ce qui entraîne un incendie et la mort présumée du clone (Julius Grief). Dans Scorpia Rising, il est révélé que Julius a survécu, mais avec des brûlures. Il est également mentionné que les quinze autres clones ont été envoyés dans divers établissements à travers le monde pour leur faire suivre un traitement psychiatrique, mais à ce moment-là de l'histoire, deux des clones sont morts et les autres montrent peu de signes de réaction à la thérapie.

Lorsqu'Alex le rencontré, Grief a presque soixante ans. Il est décrit comme ayant « une peau de papier blanc » et porte des lunettes teintées de rouge. Il est fort probable qu'il soit albinos, pour souligner ses idées de supériorité blanche, et les lunettes teintées de rouge pourraient être une référence aux yeux albinos. Son apparence est souvent comparée à celle d'un squelette. Il se déplace comme si « tous les os de son corps avaient été brisés puis recollés ». Malgré cela, il a « des ongles magnifiquement manucurés » ; Grief est également décrit comme fou alors qu'il décide de tuer Alex durant un cours de dissection pour les clones. Grief est également un admirateur de plusieurs dictateurs, tels qu'Adolf Hitler, Napoléon Bonaparte, Joseph Staline et Jules César, cette admiration se reflétant dans les noms de certains de ses clones.

À la télévision, Hugo Grief est rebaptisé Dr Hugo Marius Greif et, bien qu'il soit Sud-Africain tout comme son homologue dans le livre, la version télévisée ne soutient pas l'apartheid, en partie parce qu'il ne serait pas facile d'avoir quelqu'un de l'époque de l'apartheid comme antagoniste actuel. Cela est également suggéré par le fait que Greif a travaillé comme chercheur scientifique dans son Afrique du Sud natale et en Turquie, mais a été expulsé des deux pays en raison de violations de l'éthique. Greif idolâtre divers dictateurs (dont Mao Zedong, Hitler et Staline) et pense que le génocide et la réduction générale de la population humaine sont nécessaires à l'épanouissement de l'humanité. De plus, Pointe Blanche enseigne à la fois aux garçons et aux filles, alors qu'il s'agissait à l'origine d'une école réservée aux garçons, et Greif n'a fabriqué que huit clones, et non seize comme dans le livre. Dans la série, les clones peuvent facilement être identifiés comme des doublons. Une autre différence importante est que le docteur ne meurt pas dans l'explosion d'un hélicoptère, mais est capturé vivant par les Britanniques et ne leur révèle presque rien. Lors de son transfert en prison, il est tué par Yassen Gregorovich, qui utilise une bombe neurotoxique tuant également les agents du MI6 qui gardaient Greif dans la voiture.

Dans la série, il est interprété par Haluk Bilginer.

 Julius Grief Julius Grief est vu pour la première fois dans Pointe Blanche, dans lequel il est un antagoniste, mais aussi dans Scorpia Rising en tant que clone du  Hugo Grief. Il a subi une chirurgie plastique pour ressembler à Alex dans Pointe Blanche – tout en se faisant passer pour Alex Friend, le fils du milliardaire David Friend, propriétaire d'un supermarché. Après l'échec du « Projet Gemini » du  Grief et sa mort, Julius échappe à la capture et se présente à l'école d'Alex. Sa tentative pour tuer Alex déclenche un incendie dans une salle de classe, et on le croit mort, mais il survit et est envoyé dans une prison top secrète à Gibraltar. Dans Scorpia Rising, SCORPIA parvient à faire en sorte que Julius s'échappe de la prison en simulant sa mort, dans le cadre d'un plan visant à faire accuser Alex d'un assassinat et à faire chanter le MI6 avec les informations obtenues.

Des tests psychiatriques révèlent que Julius, bien qu'élevé comme un combattant émérite, est aussi follement obsédé par sa vengeance contre Alex, ce qui est aggravé par le fait qu'il voyait le visage de son ennemi dans le miroir. Julius rejoint les projets de Razim et capture Alex pour ce dernier, exprimant un intérêt à rejoindre SCORPIA (bien que Razim prévoit en fait de tuer Julius une fois son rôle terminé). Alex est attaché pour l'une des expériences de Razim, et Julius le torture en lui faisant croire qu'il a assassiné Jack Starbright. Après l'échec de la tentative de meurtre du secrétaire d'État américain, Julius s'enfuit et Alex le poursuit. Un taxi heurte Julius, et bien qu'Alex lui donne une chance de vivre, la dernière tentative de Julius pour le tuer oblige ce dernier à l'abattre. C'est la deuxième fois qu'Alex tue délibérément quelqu'un, la première fois étant le révérend Desmond McCain dans Larmes de Crocodile. La haine profonde de Julius pour Alex a souvent laissé entendre qu'il était destiné à être l'ennemi juré d'Alex.

Bien qu'il n'apparaisse pas dans le roman en raison de sa mort dans Scorpia Rising, Julius a eu une forte influence dans Nightshade, où Alex se fait passer pour lui à la prison de Gibraltar afin de se rapprocher de Freddy Grey et de le suivre à Nightshade. Sur place, Alex découvre que Julius s'est fait des ennemis à la prison et qu'il a créé son propre plan d'évasion avant d'être libéré par SCORPIA, qu'il utilise pour s'échapper lui-même, avec Freddy. Alex tente ensuite de « rejoindre » Nightshade, mais Dominic Royce fait sauter sa couverture. Nightshade l'utilise alors pour détourner son plan, en prétendant qu'il est vraiment « Julius », ce qui amène les forces de l'ordre à se concentrer sur lui.

Il est interprété par Otto Farrant dans la série, qui a également interprété Alex.

 EagleStrike « jeu du tueur » 
 Damien Cray Damian Cray est le principal antagoniste dEagle Strike. Damian Cray nait dans le nord de Londres le . Il est baptisé Harold Eric Lunt, enfant unique de Sir Arthur Lunt, un riche homme d'affaires qui s'est fait un nom dans la construction de parkings à étages. Bien qu'il souhaite devenir une star de la pop ou du rock, ses parents l'envoient à la  de Londres. Il y chante avec un jeune Elton John. À l'âge de treize ans, ses parents meurent dans un accident bizarre au cours duquel leur voiture leur tombe dessus, ce qui est manifestement le fait de Cray. Bien qu'il se réjouisse de leur mort, il fait semblant d'être désemparé et quitte la  pour parcourir le monde. Il change de nom, devient bouddhiste et végétarien.

Il revient en Angleterre dans les années 1970 et connaît une carrière musicale très réussie, créant un groupe appelé Slam ! (une parodie de Wham !), ce qui lui permet de devenir immédiatement célèbre. À la fin des années 1970, le groupe se sépare et il entame une carrière solo. Son premier album solo, Firelight, devient disque de platine et il remporte plusieurs prix. Il sort le single Something for the Children à Noël , dont tous les fonds sont reversés à des œuvres caritatives. Cray a fait campagne pour plusieurs causes, notamment la sauvegarde des forêts tropicales, l'élimination de la dette mondiale et l'interdiction des tests sur les animaux. Son travail inlassable de charité lui a valu d'être fait chevalier en . La riche superstar se lance ensuite dans l'hôtellerie, la télévision, et commence même à développer « Gameslayer », la console de jeu la plus avancée et la plus réaliste de son époque.

Cependant, malgré son travail et ses convictions, Cray a un côté plus sombre et plus sinistre. Pour réaliser certaines de ses missions caritatives, comme ses campagnes contre les tests sur les animaux, la chasse à la baleine et les mines terrestres, il ordonne l'assassinat de nombreuses personnes responsables des pratiques contre lesquelles il faisait campagne. Cela passe inaperçu jusqu'à ce qu'il commandite l'assassinat d'Edward Pleasure, le père de Sabina Pleasure, un journaliste qui menaçait de révéler le plan de Cray. Il orchestre également le meurtre d'un journaliste qui le met dans l'embarras en lui posant des questions gênantes sur la violence des jeux vidéo dans « Gameslayer ».

Cray planifie une attaque nucléaire pour anéantir les principales régions productrices de drogue dans le monde, et tuer ainsi des millions de personnes. Sous le couvert de « Gameslayer », il imagine un moyen de détourner Air Force One à l'aide d'une clé USB et de lancer la réserve de missiles nucléaires des États-Unis. Cependant, Alex a du mal à convaincre Alan Blunt que Damian Cray prévoit de détruire la moitié du monde, car Cray est considéré comme un bienfaiteur par le MI6, ce qui oblige Alex à enquêter lui-même sur la situation.

Après avoir découvert comment s'introduire dans le centre de développement de Gameslayer de Cray à Amsterdam, Alex surprend une conversation entre Cray et Charlie Roper, un agent américain de la NSA. Il est finalement révélé que Roper a fabriqué une clé USB capable de pirater n'importe quel ordinateur dans le monde. Après s'être emparé de la clé USB, Cray tue Roper en l'enfermant dans une boîte en verre et en le bombardant de pièces de cinq cents d'une valeur de deux millions de dollars en guise de paiement. Cray capture Alex avec l'aide de Yassen Gregorovich, mais il s'échappe ensuite et retourne en Angleterre, où il découvre que Sabina a été prise en otage.

Cray emmène les deux adolescents avec lui lorsque ses hommes s'emparent d'Air Force One, et tire sur Gregorovich lorsque le Russe refuse de les abattre. Il tire ensuite sur Alex et se bat avec Sabina. La bagarre est interrompue lorsqu'Alex parvient avec l'aide de Sabrina à pousser Cray hors de l'avion. Ce dernier est déchiqueté dans une des turbines, ce qui contraint le pilote (Henryk) à se poser en catastrophe.

Cray est décrit comme étant très petit, avec des cheveux teints en noir de jais. Il a un visage rond, des yeux verts et un petit nez placé . Il est mentionné que Cray a probablement eu recours à la chirurgie plastique pour tenter de paraître jeune.

Son caractère et sa façon de mourir sont très similaires à ceux de Gustav Graves dans le film de James Bond, Meurs un autre jour. Par coïncidence, Toby Stephens, l'acteur qui a joué le rôle de Graves, va incarner Damian Cray (réimaginé en entrepreneur milliardaire dans le style d'Elon Musk) dans la série télévisée Alex Rider.

 Snakehead 
 Ash Anthony Sean Howell, plus communément appelé Ash (ses initiales), est un personnage majeur de Snakehead. Ash est né en Angleterre et a travaillé pour le MI6 avec son meilleur ami John Rider. Lorsque John s'infiltré dans Scorpia, Ash est chargé de suivre ses progrès à distance au cas où son ami aurait des difficultés. Ash est choisi pour diriger la mission de « capture » de John, lorsque lui et Yassen Gregorovich sont envoyés pour tuer une cible à Malte. Cependant, la mission est un désastre presque total : en raison d'une confusion avec deux horloges désynchronisées, l'arrivée de John et de Yassen prend Ash par surprise. Lorsque Yassen tire sur Ash, le gilet pare-balles de ce dernier lui permet de se remettre sur pied en quelques secondes, mais Ash est ensuite laissé pour mort, poignardé par le Russe. Ash ne survit à cette blessure que grâce à John Rider, qui a risqué sa vie pour lui prodiguer les premiers soins d'urgence. Ash se retrouve avec la moitié de son estomac en moins, et est rétrogradé pour son échec. Il finit par quitter son emploi car il trouvait sa rétrogradation injuste et n'était pas satisfait du travail de bureau. Il travaille ensuite pour l'ASIS en Australie.

Alex Rider le rencontre pour la première fois dans Snakehead lorsqu'il s'égare dans un champ de mines. Ash lui dit de ne pas bouger et part en prétendant qu'il va chercher de l'aide. Il s'avère par la suite qu'il s'agissait d'un test, pour voir comment Alex réagirait. Alex découvre que Ash est son parrain après avoir rencontré Ethan Brooke, responsable des actions secrètes pour l'ASIS. La perspective d'en savoir plus sur son passé incite Alex à travailler pour l'ASIS aux côtés d'Ash, afin d'enquêter sur l'impitoyable Snakehead. Ils sont envoyés ensemble en mission et infiltrent le Snakehead en se faisant passer pour des réfugiés afghans qui tentent d'obtenir de l'aide pour immigrer illégalement en Australie. Cependant, le Major Yu les repère dès le début et les deux hommes sont capturés à Darwin. Alex est envoyé dans une clinique où ses organes seront prélevés illégalement, tandis que Ash disparaît avec le Major.

À la fin de Snakehead, lorsque la plate-forme pétrolière du major Yu est attaquée par une force d'intervention conjointe britannique et australienne, Ash est abattu par Ben Daniels. Il est alors révélé qu'il travaillait pour SCORPIA depuis Malte et qu'il avait démasqué Alex avant même le début de leur mission. Alex en déduit que Ash est responsable de la mort de ses parents. Ash avoue avoir posé une bombe dans leur avion, à bord duquel ils se rendaient en France pour commencer une nouvelle vie. Ash exprime quelques regrets pour ses actes avant de mourir de ses blessures : SCORPIA ayant déjà été trahi une fois, ils avaient mis sa loyauté à l'épreuve en lui ordonnant de placer la bombe. Il est également révélé que Ash a eu un petit béguin pour la mère d'Alex.

Ash est décrit comme ayant  et a un léger accent australien. Il a également une grande cicatrice le long de son estomac, résultat de sa rencontre avec Yassen Gregorovich, un assassin russe. Il a eu une brève relation avec Jack Starbright, la gouvernante et le tuteur légal d'Alex. On le voit fumer à plusieurs reprises dans le livre, son nom y faisant peut-être référence. Alex remarque également qu'il est surprenant que Ash fume, étant donné qu'il choisit de prendre soin de lui de bien d'autres manières.

Son rôle dans la série a été comparé à celui d'Alec Trevelyan (alias l'agent 006 / Janus) dans le film GoldenEye de James Bond.

 Alex en Afghanistan 
 Darkus Drake Darcus Drake est le principal antagoniste de la nouvelle Alex en Afghanistan. C'est un correspondant de presse irlandais devenu chef terroriste.

Drake est né et a grandi à Dublin, et a travaillé pendant cinq ans pour l'Irish Times avant de s'installer à Londres. Il travaille ensuite pour la presse internationale en tant que correspondant de guerre et photographe, remportant plusieurs prix et devenant riche. Son travail le conduit dans des pays comme l'Irak, le Soudan, la Libye, le Yémen et l'Éthiopie. Il s'y rend sans se soucier de sa propre sécurité. Selon  Jones, Drake avait .

Cependant, la ligne de travail de Drake aiguise rapidement son intérêt pour le terrorisme, pensant que l'Occident est entièrement responsable de la destruction qu'il avait photographiée, jusqu'à ce qu'il disparaisse deux ans avant les événements d'Alex en Afghanistan, devenant un terroriste et fondant son propre groupe, connu simplement sous le nom de « l'Éveil ». Opérant depuis la citadelle de Falcon's Edge dans les montagnes de Hérat, près de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, Drake prévoit d'unir tous les groupes terroristes et les combattants de la liberté du Moyen-Orient au sein de l'Éveil, afin de chasser l'Occident de la région pour toujours.

 Jones et John Crawley approchent Alex (qui n'a plus d'école depuis un certain temps à la suite de l'incendie provoqué par son clone), et le convainquent de se rendre à Falcon's Edge, soi-disant pour photographier un calutron datant de l'ère soviétique, de peur que Drake ne tente de l'activer pour fournir des armes nucléaires à des terroristes. Alex est apparemment trahi par son allié Faisal et livré à Drake qui, au cours du petit-déjeuner, lui révèle ses plans. Drake annonce qu'il n'a pas besoin du calutron et déclare que le premier acte de l'Éveil sera l'exécution d'Alex par un peloton d'exécution au coucher du soleil, afin de montrer à l'Occident ce qu'il fait dans cette région, et de montrer que l'Éveil existe.

Drake fait emprisonner Alex, mais Faisal (qui s'avère être du côté d'Alex depuis le début) le libère de sa cellule. Alex vole un cheval et saute en parachute hors de Falcon's Edge, essayant de se rendre au cimetière de Shuja (un point de rencontre pré-arrangé pour la fin de la mission). Drake envoie douze hommes de sa garde personnelle pour abattre Alex, mais ses alliés Kuchis, dont Faisal, tuent tous les poursuivants et sauvent Alex avant de l'escorter hors du pays.

À Londres, Alan Blunt et  Jones font croire à Alex que sa mission a échoué, ce qui l'incite à partir. Cependant, il est révélé que l'un des gadgets d'Alex (un appareil photo Leica très puissant pour photographier le calutron) contient une balise de localisation, afin que le MI6 puisse localiser Drake et le mettre hors de nuire. Un avion de la RAF est immédiatement lancé et tire deux missiles Brimstone qui se logent dans la balise, tuant Drake avant qu'une réunion de l'Éveil ne puisse avoir lieu.

Drake est décrit comme un homme d'une trentaine d'années, mal rasé, aux cheveux argentés, à la carrure mince et au beau visage. Il souffre également du syndrome de Möbius, qui fait que son visage est en permanence souriant, ce qu'il déteste, affirmant : .

 Nikolei Drevin Nikolei Vladimir Drevin est le principal antagoniste dArk Angel. Drevin est un célèbre oligarque russe, propriétaire de nombreux hôtels, entreprises et même d'une équipe de football, Stratford East. Bien qu'il soit généralement considéré comme un philanthrope, sa richesse a en fait été acquise grâce à des accords avec plusieurs organisations criminelles. C'est lui qui est à l'origine du projet d'hôtel spatial Ark Angel.

Né en Russie sous le régime de l'Union soviétique, Drevin aurait servi dans le KGB. Lorsque l'URSS s'est effondrée, Drevin utilise ses anciens contacts dans la mafia russe, les yakuzas japonais et les triades chinoises pour s'emparer des réserves de pétrole de la Russie à un quart de leur prix habituel, escroquant ainsi le gouvernement russe de ses actifs naturels. Il devient rapidement, grâce à ses activités criminelles et au pétrole russe, l'un des hommes les plus riches du monde.

La CIA monte un dossier contre Drevin, stockant toutes ses preuves au Pentagone à Washington. Pendant ce temps, le projet Ark Angel dépasse le budget prévu : Drevin décide finalement de le détruire pour en toucher l'assurance, au lieu de poursuivre le projet. Il prévoit de faire sauter Ark Angel hors de son orbite avec une bombe alors que la station passera au-dessus de Washington. La chute de la station spatiale servirait ses deux objectifs : détruire le Pentagone, avec toutes les preuves détenues là-bas contre lui, et détruire la station spatiale elle-même pour l'assurance. Afin d'éviter d'être accusé de sabotage, il engage quelques hommes pour former la Force Trois, un faux groupe d'éco-terroristes, qui sera accusé de la destruction d'Ark Angel.

Drevin fait la connaissance d'Alex Rider lorsque celui-ci sauve son fils, Paul Drevin, de la Force Trois. Il invite ensuite Alex à passer . Plus tard, en route vers Flamingo Bay, Alex est informé par la CIA des activités criminelles de Drevin et est envoyé pour l'espionner. Drevin découvre les missions d'Alex au MI6 et ordonne à son chef de la sécurité, Magnus Payne, de le tuer.

Plus tard, Drevin, en essayant de tirer sur Alex, blesse accidentellement son propre fils, Paul. Furieux, il monte à bord de son hydravion pour tenter de s'échapper. Mais à son insu, Alex a attaché deux canots aux flotteurs de l'avion. Les canoës s'emmêlent dans les arbres et Drevin s'écrase, le tuant. Quant à son plan, Alex parvient à déplacer la bombe jusqu'au centre de l'Ark Angel, de sorte qu'elle fasse simplement exploser la structure.

  Raymond Feng 
Le  Raymond Feng est le principal antagoniste de la nouvelle Spy Trap. On ne sait presque rien de lui.

Lorsqu'il est présenté pour la première fois, Feng est censé être un psychiatre attaché au MI6, qui évalue Alex après un supposé accident de voiture survenu à la fin de l'incident de Mourmansk, dans Skeleton Key, peu après le retour d'Alex au Royaume-Uni. Alex se réveille, amnésique, à Bellhanger Abbey, apparemment une maison de repos utilisée par le MI6, et est emmené voir Feng dans son bureau. Feng demande à Alex de lui parler de lui, notamment de son passé et de la façon dont son oncle, Ian Rider, l'a formé pour sa vie au MI6, ainsi que des événements de Skeleton Key et d'autres aspects de sa vie. Cependant, Feng laisse échapper plusieurs incohérences, comme le fait qu'il ne sache pas qui est Alan Blunt (le chef des opérations spéciales du MI6) et qu'il dise que la voiture dans laquelle se trouvait Alex a heurté un feu de signalisation, alors que sa subordonnée, Wendy McDarling, affirme que l'accident s'est produit sur une autoroute.

Rapidement, Alex reconstitue ce qui s'est passé, après avoir enquêté à l'abbaye de Bellhanger, et à travers ses propres souvenirs lorsqu'ils émergent : John Crawley l'a rencontré après son retour de Mourmansk, ils sont rentrés chez eux dans une voiture avec chauffeur (il s'avère plus tard que le chauffeur était Karl), la voiture ne s'est pas écrasée mais a percuté la remorque d'un camion, la voiture a ensuite été inondée de gaz anesthésiant, ce qui a conduit Alex à se réveiller à l'abbaye. Les investigations d'Alex révèlent que Crawley se trouve dans une autre pièce, complètement drogué et incapable de bouger ou de parler intelligiblement.

Alex décide de s'évader de l'abbaye de Bellhanger après avoir retrouvé intact son téléphone portable, que Feng disait avoir été détruit dans le faux accident de voiture. Alex vole des lignes de pêche, les attache au drone de sécurité et s'en sert pour fabriquer une tyrolienne et passer par-dessus la clôture électrique. Mais les gardes de sécurité le découvrent et Feng ordonne à tout le monde de poursuivre Alex dans la forêt et de le tuer. Alex est sauvé par le MI6, qui prend d'assaut l'abbaye, arrête Feng et ses subordonnés. L'interrogatoire révèle que Feng est à la solde des services secrets d'un pays inconnu (la Chine et la Russie sont toutes deux mentionnées). Il est également sous-entendu que son vrai nom n'est peut-être pas Raymond Feng.

Feng est décrit comme un Chinois, , ainsi que des . Il conduit une Lada de couleur orange et s'intéresse à la pêche. Il souffre également de photophobie, ce qui l'oblige à porter des lunettes noires en permanence. Il affirme avoir hérité de ses deux parents ce problème oculaire, son père souffrant de photophobie à l'œil droit et sa mère à l'œil gauche.

 Giovanni et Eduardo Grimaldi 
Jumeaux italiens fils d'un ancien chef mafieux, ils rejoignent les rangs de SCORPIA dans le tome 9 et ils sont les seuls à échapper à la capture après le démantèlement de l'organisation, décidant de fonder une nouvelle organisation criminelle en se finançant en kidnappant des élèves de parents riches. Ils kidnappent Jack Starbright pour qu'elle s'occupe des enfants. Ils meurent lorsque lors de la poursuite du car avec une vieille locomotive, le Midnight Flier, lorsque celle-ci reçoit un thermos rempli de diesel lancé par Alex Rider près d'une conduite d'évacuation et qu'il explose, la faisant dérailler et percuter une colline, les tuant tous les deux à cinq secondes d'intervalle, le même laps de temps qu'a leur naissance.

 Razim 
Membre de SCORPIA, il ne ressent aucune émotion. Il fait évader Julius Grief de sa prison. Il travaille ensuite pour Saddam Hussein, pour le Mukhabarat (services de renseignements irakien), pour Al-Qaïda et pour SCORPIA. Son mode opératoire consiste à utiliser Alex pour faire chanter le gouvernement britannique pour qu'ils ramènent les marbres d'Elgin en Grèce. Il fait des expériences sur la douleur en torturant des gens pour mesurer la douleur. Il a fait semblant de tuer Jack, la gouvernante et amie d'Alex pour le faire souffrir (à ce moment-là, on croit vraiment qu'elle est morte). Il meurt étouffé dans du sel quand la passerelle en corde de son fort est détruite.

 Zeljan Kurst 

 Desmond McCain 
Fondateur d'une organisation appelée Premiers Secours, il a veut devenir riche en empoissonnant la planète. Il meurt brulé quand Alex fait exploser un stylo explosif avec de l'essence.

 Julia Rothman 
Dirigeante de SCORPIA, elle a été amoureuse du père d'Alex. Elle a la charge d'une opération appelée Épée Invisible qui consiste à tuer des enfants en activant par ondes des capsules de cyanure présentes dans leur sang à cause des vaccins. Elle meurt quand une plate-forme en feu lui tombe dessus.

 Dominic Royce 

 General Alexei Sarov 
Il se suicidé quand Alex refuse d'être son fils adoptif.

 Herod Sayle 
Il est le principal antagoniste de Stormbreaker. Il est né au Liban et était l'un des treize enfants (neuf garçons et quatre filles) d'un coiffeur raté et d'une lavandière. Un jour, il sauve deux riches touristes américains, en les poussant hors de la rue alors qu'un piano à queue tombait d'une fenêtre de l'étage supérieur, signifiant qu'ils auraient été tués si Sayle ne les avait pas sauvés. Ils se renseignent alors sur lui et découvrent sa pauvreté. Ils l'adoptent et l'envoient à l'école en Angleterre. Il y est cependant sévèrement victime d'intimidation, le principal intimidateur étant Tony Blair, le futur Premier ministre d'Angleterre. Au fil du temps, il grandit en haïssant les écoliers britanniques. Dans le film, le prénom de Sayle est Darius, et ses parents sont devenus riches après avoir gagné à la loterie. Après sa scolarité, il bâti un empire vaste et prospère, devenant un multimillionnaire. Dans le film, il est mentionné comme étant multimilliardaire, . Sayle a également inventé une technique qui permet de développer des composants informatiques dans des environnements non stériles, réduisant ainsi le prix de production. En utilisant cette technique, il développe un produit appelé Stormbreaker et fait don d'un Stormbreaker à chaque école en Grande-Bretagne en échange d'une citoyenneté britannique. Cependant, le MI6 se méfie de ses intentions, envoyant l'agent Ian Rider pour enquêter. Après plusieurs semaines, Ian Rider envoie un avis urgent, disant qu'il a trouvé quelque chose d'important et doit contacter le MI6. Cependant, alors qu'il rentre chez lui, Yassen Gregorovich l'assassine. Le MI6 est encore plus troublé par le message urgent de Ian Rider et son meurtre qui a suivi, et a désespérément besoin de savoir ce que Ian Rider savait. La police affirme que Ian était mort dans un accident de voiture et c'est la version officielle, mais le MI6 leur a ordonné de tromper les autres parce qu'alors ils ne seraient pas au courant de l'assassinat et ne causeraient pas une mauvaise publicité à Sayle. Le neveu d'Ian Rider, Alex Rider, doit se montrer à la hauteur. Alan Blunt fait chanter Alex pour qu'il enquête. Un mois auparavant, Sayle avait organisé un concours ; le gagnant pourrait rester chez Sayle et visiter l'usine Stormbreaker. Le MI6 envoie Felix, le gagnant du concours, en vacances en Écosse au lieu de Cornouailles, et envoie Alex Rider sous l'identité de Felix. L'accord est qu'en échange d'aider le MI6, le tuteur d'Alex, Jack Starbright, peut rester dans le pays ; elle risquait de devoir partir à cause de problèmes de passeport. Alex Rider enquête sur l'usine et ses opérations et découvre bientôt ce que son oncle avait trouvé. Sayle a mis une souche de variole génétiquement modifiée sur tous les ordinateurs Stormbreaker (qui est révélée plus tard comme lui ayant été fournie par l'organisation criminelle SCORPIA dans le livre Snakehead). La variole sera libérée lors de la grande cérémonie d'ouverture. Au cours de l'événement, le Premier ministre actionnera un interrupteur, activant tous les ordinateurs et libérant la variole dans le processus. Sayle part ensuite pour Londres et Alex tombe dans un bassin avec la méduse portugaise Man O' War quite à un piège de Nadia Vole. Alex est laissé dans l'aquarium pour s'y noyer ou se faire empoisonner mortellement par la méduse. Alex plonge au fond du bassin pour éviter la méduse et utilise une crème spéciale pour faire fondre les supports de l'aquatium, provoquant sa rupture et lui permettant ainsi qu'à l'animal de s'échapper. Alex n'est pas touché par la méduse, mais à la place, elle atterrit sur Nadia Vole, la piquant mortellement. Alex s'échappe et atteint l'un des avions de Sayle. Sous la menace d'une arme qu'Alex a récupérée, M. Rictus, l'un des hommes de main de Sayle, l'emmène à Londres jusqu'au lieu de la cérémonie. Alex arrive en parachute et tire à l'aveuglette, détruisant l'interrupteur quelques secondes avant que le Premier ministre ne soit sur le point de le faire basculer. Sayle est touché par deux balles, l'une au bras gauche et l'autre à l'épaule, mais il parvient à s'échapper. Après qu'Alex ait rencontré  Jones et Alan Blunt, Alex prend un taxi pour découvrir que le chauffeur est en fait Sayle. Le méchant emmène ensuite Alex dans une de ses tours et il lui montre un hélicoptère sur le point d'atterrir qui le conduira à une cachette. Alors que Sayle est sur le point de tirer sur Alex, Yassen Gregorovich sort de l'hélicoptère et tire deux fois sur Sayle dans le dos, le tuant. Yassen a affirmé qu'il devait tuer Sayle parce qu'en échouant avec son plan, Sayle était devenu un embarras pour SCORPIA. Il est révélé dans Russian Roulette'' que Yassen a été chargé de tuer Alex mais a décidé de l'épargner.

SCORPIA 

SCORPIA est l'organisation criminelle responsable de la mort de l'oncle et des parents d'Alex. SCORPIA signifie Sabotage CORruption Intelligence et Assassinats. Après 3 défaites contre Alex, elle est démantelé.

da Silva

Colonel Aubrey Sykes

Major Winston Yu 
Chef du Snakehead et membre de SCORPIA. Il souffre d'une maladie des os qui les rend fragiles. Il est mort quand Alex fait exploser Royal Blue et que son onde de choc lui brise tous ses os.

Nightshade

Antagonistes secondaires

Amanda

Owen Andrews

Walter Baxter

Mike Beckett

Myra Bennett

Harry Bulman

Carlo

Ravi Chandra

The Big Circle

Conrad

Force Three

Franco

The Gentleman

Max Grendel

Mr. Grin

Erik Gunter

Henryk

Charlene Hicks

Isabel

Jacko

Kolo

Levi Kroll

Razim's Men

Colin Maguire

Clayton Miller

Nile

Njenga

Dragana Novak

Slavko Novak

Magnus Payne

Quombi

Raoul

Charlie Roper

The Salesman

Rick Shaw

Skoda

'Skunk'

Frankie « The Flame » Stallone

Eva Stellenbosch

Leonard Straik

Anan Sukit

'Sunthorn'

Swain

Bill Tanner

Varga

Nadia Vole

Derek Vosper

Jane Vosper

R. V. Weinberg

Wilcox

Hermann de Wynter

Yannis Ariston Xenopolus

Yusuf

Personnages secondaires

Antagonistes

Antagonistes principaux

Hugo Grief 
Le docteur Hugo Magnus Grief est né à l'époque de l'Apartheid, dans les années quarante. Il a été élevé dans le mépris des Noirs, qu'il considérait comme des animaux, et il leur a nourri des sentiments amers tout au long de sa vie. Le  Grief était dégoûté de voir comment les rébellions contre l'apartheid par les Noirs ont rapidement réussi, et lorsque son pays natal, l’Afrique du Sud, a été cédé à Nelson Mandela, il a désespéré. Il pensait que les Noirs étaient ignorants et n'avaient aucune idée de la façon de diriger l'Afrique, et il a fait des plans pour un retour et une vengeance. Au début de la vingtaine, Grief a été approché par John Vorster, Premier ministre d'Afrique du Sud, où il s'est vu proposer un poste au gouvernement en tant que ministre des Sciences. Comme l'Afrique du Sud était un pays corrompu à l'époque, le  Grief a manipulé le gouvernement pour lui fournir du matériel scientifique contraire à l'éthique, notamment des prisonniers politiques. Selon ses propres mots, « les règles qui gênaient d'autres scientifiques dans le monde ne s'appliquaient pas à moi ! Le  Grief a ensuite personnellement sélectionné seize femmes biologiquement non pertinentes et a eu des relations sexuelles avec elles, mettant en branle une chaîne de programmes de clonage à partir de laquelle, dix ans avant la réussite du premier programme de clonage, il a d'abord cloné un humain adulte. Seize fois. Avec ses ambitions et sa ténacité. Le  Grief a volé une très grosse somme d'argent au gouvernement sud-africain et s'est installé en France, dans les Alpes françaises. Il a emménagé à l'académie de Pointe Blanche avec ses clones et a attendu patiemment pendant seize ans avant qu'ils ne deviennent suffisamment matures pour suivre sa place dans la domination mondiale. Il a engagé un médecin nommé Baxter de Londres pour commencer à modifier les apparences des clones. Il a manipulé tout le troisième étage du château pour en faire une copie parfaite du premier étage et a remplacé tous les dortoirs du deuxième étage par des copies de ceux du quatrième étage. Il était venu à l'attention du  Grief que les familles fortunées avaient des enfants qui étaient, par essence, troublés. Des parents qui ont ignoré leurs enfants et leurs enfants avec un manque total de respect et de déception pour leurs parents. Ces enfants sont devenus les cibles de Grief. Le  Grief a transformé l'asile de Pointe Blanche en académie de Pointe Blanche et a lancé une entreprise avec son partenaire, Eva Stellenbosch, et a dirigé ensemble l'endroit. Les familles ont commencé à envoyer leurs enfants dans l'espoir d'une meilleure participation, et le  Grief a commencé à modifier ses clones pour ressembler aux enfants d'origine. Il a kidnappé les vrais enfants au milieu de la nuit après environ une semaine d'assimilation, puis il les a remplacés par les clones modifiés, ce qui, comme les clones étaient identiques à leurs originaux, donnait l'impression que rien d'étrange ne s'était passé. La seule « différence » visible était que les clones semblaient beaucoup plus énergiques et travailleurs qu'avant. Les choses ne sont pas passées inaperçues pour toujours; et quand un riche président d'entreprise de New York a cru que son fils n'était pas tout ce qu'il semblait, il a appelé le MI6, qui a bien sûr contacté Alex Rider, un agent adolescent qu'ils avaient recruté il y a un mois. Ils lui ont dit que l'homme d'affaires avait été assassiné et qu'à peu près à la même époque, un général russe du nom de Viktor Ivanov, dont le fils était également à Pointe Blanche, avait été tué après une dispute avec son fils, Dimitry. Le travail d'Alex Rider consistait à infiltrer Pointe Blanche déguisé en étudiant et découvrir ce qui se passait. Il les aiderait et ils abandonneraient toutes les charges retenues contre lui par la police après avoir dénoncé un trafiquant de drogue en faisant accidentellement tomber un bateau contenant l'antagoniste dans une salle de conférence. Le MI6 lui a donné des gadgets et bien qu'Alex était un peu énervé par l'étrangeté et le vide de l'académie, il s'est lié d'amitié avec un garçon nommé James Sprintz, fils d'un super milliardaire, Alex a exploré l'académie et a trouvé les cellules. Il réalisa, en voyant les vrais garçons dans les cellules, que Grief en avait fait des clones, et fut capturé par le  Grief qui avait découvert son déguisement et savait qu'il était avec le MI6. Le  Grief a capturé Alex et s'est vanté de ses plans pour la conquête du monde, et a emprisonné Alex, seulement pour qu'Alex s'échappe en dévalant la montagne et en atteignant le MI6. Alex est finalement revenu avec une charge de soldats SAS qui ont agressé Pointe Blanche. Ils ont abattu les gardes et sauvé les vrais garçons, arrêtant immédiatement les clones. Dans le chaos, Eva Stellenbosch, directrice adjointe, a été tuée et le  Grief a tenté de partir en hélicoptère. Il a vu Alex alors qu'il volait vers le haut et a souri, lui faisant un signe d'adieu, mais un Alex en colère a enfoncé une motoneige dans l'hélicoptère du  Grief, tuant le scientifique maléfique et détruisant son hélicoptère, l'envoyant s'écraser sur la colline en contrebas.

Damian Cray 
Il est mort en étant envoyé dans l'un des moteurs d'Air Force One.

Nikolai Drevin 
Plus grand criminel du monde. Tué dans le crash de son hydravion quand, pendant sa fuite, il a voulu tuer Alex alors qu'Alex y avait attaché des canoés.

Julius Grief 
Clone d'Hugo Grief ayant l'apparence d'Alex Rider. Après la mort de celui qu'il considérait être son père, il va à Brookland pour tuer Alex. S'ensuit une bagarre entre les deux qui se termine par un incendie du bâtiment des sciences et la mort apparente de Julius. On découvre dans le tome 9 qu'il était toujours vivant mais qu'il était prisonnier dans une prison secrète sur l'ile de Gibraltar dont il s'est échappé grâce à l'aide de SCORPIA.

Il est amené au Caire pour assassiner la secrétaire d'État des États-Unis. Il en profite pour torturer Alex en tuant Jack. Au moment où il allait tuer la secrétaire d'État, il en est empêché par Alex. S'ensuit une course poursuite qui se termine quand il est blessé et qu'il s'effondre dans l'herbe. À ce moment-là, il provoque Alex pour qu'il le tue mais Alex ne le fera pas. Alors, il rampe jusqu'au revolver pour tuer Alex mais Alex est plus rapide que lui et il tire le premier, le tuant avec une balle entre les deux yeux.

Antagonistes secondaires

Références 

Alex Rider, Liste des Personnages d
Alex Rider